Nunc dimittis (hymne), een hymne die Simeon heeft uitgesproken toen hij Jezus en zijn ouders in de tempel ontmoette
Nunc dimittis (Raskatov), een compositie van de Russische componist Aleksandr Raskatov
Nunc dimittis (verhaal), een verhaal van Roald Dahl